Aemilia Hilaria (~300-~363), une médecin romaine d'origine gallo-romaine.

Hilaria peut aussi désigner :
 Hilaria, des fêtes religieuses romaines ;
 Hilaria, un genre de plantes monocotylédones de la famille des Poaceae, originaire d'Amérique du Nord ;
 Hilaria rigida, une espèce de plantes monocotylédones de la famille des Poaceae, sous-famille des Chloridoideae, originaire d'Amérique du Nord.